Cooling steht für:
 Cooling (Kent), Dorf und Gemeinde in der englischen Grafschaft Kent
 Cooling (Musikstück), Musikstück von Alonzo Judson Abbey

Cooling ist der Familienname von:
 Leonard Frank Cooling (1903–1977), britischer Geowissenschaftler
 Robert Cooling (* 1957), britischer Marineoffizier